Lindi kan syfta på:

Geografi 
 Lindi – stad i Tanzania
 Lindi (region) – region i Tanzania
 Lindi (vattendrag i Kongo-Kinshasa) – biflöde till Kongofloden
 Lindi, Estland – by i Estland